Tann steht für:
 der Tann (zu mittelhochdeutsch tan[n] „Tanne“), eine veraltende Beschreibung für den Nadelwald
 Tann (Unternehmen), österreichischer Fleisch- und Wurstproduzent
 Tann-Group, österreichischer Papierhersteller

Tann ist der Name folgender Orte:
 Tann (Rhön), eine Stadt im Landkreis Fulda in Hessen
 Tann (Niederbayern), ein Markt im Landkreis Rottal-Inn in Bayern
 Hausen am Tann, eine Gemeinde im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg
 Tann ZH, eine Ortschaft und Zivilgemeinde im Kanton Zürich, Schweiz
 Tann (Ludwigsau), ein Ortsteil der Gemeinde Ludwigsau im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Hessen
 Verwaltungsgemeinschaft Tann im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn
 Thann (Bayrischzell), historischer Ortsteil von Bayrischzell, Landkreis Miesbach, Oberbayern
 Tann (Sankt Wolfgang), eine unbewohnte Gemarkung in der Gemeinde St. Wolfgang in Oberbayern
 Tann (Gemeinde Eberstalzell), Ortsteil von Eberstalzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Tann (Elsass), zeitweilig verwendete deutsche Schreibweise für die Stadt Thann im heutigen Département Haut-Rhin, Frankreich

Tann ist der Familienname folgender Personen:
 Tann (Adelsgeschlecht) und Thann (Adelsgeschlecht)
 Anissa Tann-Darby (* 1967), australische Fußballspielerin
 Arthur von der Tann-Rathsamhausen (1823–1907), deutscher Gutsbesitzer und Abgeordneter des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Eberhard von der Tann (1495–1574), Reformator

 Heinrich von der Tann (1784–1848), deutscher Offizier und Abgeordneter im Bayerischen Landtag
 Hilary Tann (* 1947), britische Komponistin
 Konrad IV. von Tann († 1236), deutscher Geistlicher, Bischof von Speyer
 Ludwig von der Tann-Rathsamhausen (1815–1881), bayerischer General der Infanterie
 Luitpold von der Tann-Rathsamhausen (1847–1919), bayerischer General der Infanterie 
 Rudolph von der Tann-Rathsamhausen (1820–1890), bayerischer Generalleutnant und Kammerherr
 Siegfried Tann (* 1942), deutscher Kommunalpolitiker (CDU) 
 Quei Tann (* 2000), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Thann (Begriffsklärung)
 Von der Tann
 Ottokar Tann-Bergler, Pseudonym des österreichischen Schriftstellers Hans Bergler (1859–1912)
 TAN
 Dann